Cabo Verde („grünes Kap“) steht für:

 Cabo Verde, afrikanischer Inselstaat, siehe Kap Verde
 Halbinsel und westlichste Spitze Afrikas, siehe Cap Vert
 Cabo Verde (Minas Gerais), Stadt in Brasilien

Siehe auch:
 Kapverdische Inseln